Янош Варади (, родился 28 февраля 1961, Кемече, Венгрия) — венгерский профессиональный боксёр, призёр Олимпийских игр и двукратный призёр чемпионатов Европы. Выступал за клубы «Ньиредьхаза» () и «Дебрецен» ().

В 1980 году на Олимпиаде в Москве был, несмотря на возраст, основным фаворитом, однако, в полуфинале неожиданно уступил советскому боксёру Виктору Мирошниченко.

Ссылки 
 Послужной список 

Боксёры по алфавиту
Боксёры Венгрии
Боксёры 1980-х годов
Боксёры 1990-х годов
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1980 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1988 года